Krankenhaus West ist der Name folgender Krankenhäuser:

 Krankenhaus West (Stralsund) 
 Katholisches Krankenhaus Dortmund-West 
 LKH Graz II Standort West